Laxforsen södra utgör den södra delen av bebyggelsen, söder om älven, i tätorten Laxforsen i Kiruna kommun. Vid avgränsningen 2015 klassades denna bebyggelse som en separat småort, men vid avgränsningen 2020 räknades den som en del av den då klassade tätorten Laxforsen.

befolkningsutveckling

Källor 

Orter i Kiruna kommun
Tidigare småorter i Sverige